Мецимотлхаба () — населённый пункт сельского типа на юго-востоке Ботсваны, на территории округа Квененг.

Географическое положение 
Деревня расположена в юго-восточной части округа, примерно в 20 км к северо-западу от столицы страны, города Габороне, на высоте 997 м над уровнем моря. Раскинулась вдоль автомобильной дороги, ведущей из Габороне в Молепололе.

Население 
По данным переписи 2011 года население деревни составляет 8081 человек.

Динамика численности населения деревни по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны